La palabra japonesa Kohaku puede referirse a:

 El festival de música Kōhaku Uta Gassen, producido por la radiodifusora pública japonesa NHK.
 Kōhaku maku, cortina decorativa con diseño de rayas rojas y blancas que se usa en celebraciones especiales.
 Kohaku, personaje del manga InuYasha.